

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Williamsburg – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Williamsburg – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Williamsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Williamsburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Williamsburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Whitley
 Williamsburg – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Williamsburg – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sierra
 Williamsburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Williamsburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Williamsburg – miasto w stanie Wirginia

Gminy 
 Williamsburg (ang. Williamsburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Williamsburg (ang. Williamsburg Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Williamsburg (ang. Williamsburg Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Williamsburg (ang. Williamsburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Williamsburg (ang. Williamsburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont

Hrabstwa 
 hrabstwo Williamsburg (ang. Williamsburg County) – w stanie Karolina Południowa

Dzielnice 
 Williamsburg – dzielnica Brooklynu, Nowy Jork

Zobacz też 
 Bitwa o Williamsburg
 East Williamsburg
 USS Williamsburg (AGC-369)